Cet article relate le parcours de l'Équipe d'Allemagne masculine de handball lors du Championnat d'Europe 2016 organisé en Pologne du 15 janvier au . Il s'agit de la  de l'Allemagne aux Championnats d'Europe.

Sans podium depuis le titre mondial acquis à domicile en Championnat du monde 2007, l'Allemagne créé la surprise en remportant la compétition, ne concédant qu'une défaite face à l'Espagne lors du tour préliminaire avant de battre ces mêmes Espagnols en finale.

Présentation

Qualification

Maillots 
L'équipe d'Allemagne porte pendant l'Euro 2016 un maillot confectionné par l'équipementier Kempa.

Matchs de préparation 
L'Allemagne a joué 3 matchs de préparation :

|}

Effectif

Résultats

Tour préliminaire

Tour principal 
Les résultats des matches joués lors du tour préliminaire sont conservés lors de ce tour principal, sauf celui joué contre l'équipe éliminée.

Demi-finale

Finale

Statistiques et récompenses

Récompenses 
Le gardien de but Andreas Wolff et l'ailier droit Tobias Reichmann ont été élus dans l'équipe-type de la compétition. Steffen Fäth et Steffen Weinhold ont également été nommés sans être élus.

Buteurs

Gardiens de buts

Notes et références

Voir aussi 
 Équipe d'Allemagne masculine de handball
 Championnat d'Europe masculin de handball 2016
 Éliminatoires du Championnat d'Europe masculin de handball 2016
 Composition des équipes au Championnat d'Europe masculin de handball 2016

Europe 2016
Allemagne
Sport en Allemagne en 2016